Нежинка — имя собственное; топоним:

Населённые пункты 
 Нежинка — село в Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Нежинка — село в Оренбургском районе Оренбургской области России.

Река 
 Нежинка — река в Приморском крае России.

См. также 
 Неженка